Toponímia
 Vigo, ciutat de la província de Pontevedra (Espanya)
 Vigo di Fassa municipi italià de la província autònoma de Trento 
 Vigo Rendena municipi italià de la província de Trento 
 Comarca de Vigo, comarca a la costa sud de Galícia a la Província de Pontevedra 
 Estació de Vigo-Urzáiz, estació a la ciutat de Vigo 
 Estació de Vigo-Guixar, estació a la ciutat de Vigo 
 Biografies:
 Bonaventura Vigo (1836 - 1886), alcalde de Sallagosa (1870 - 1871 i 1878 - 1884)
 Esteban Vigo Benítez (Vélez-Málaga, 1955), futbolista i entrenador de futbol espanyol 
 Jean Vigo (París, 1905 - París, 1934 ) director de cinema francès 
 Josep Vigo i Bonada (Ribes de Freser, 1937), botànic, pteridòleg i professor català 
 Pere Vigo i Sallent (Ribes de Freser, 1952), polític català 
 Iñigo Méndez de Vigo Montojo (Tetuan, 1956), polític espanyol
 Felipe Antoja Vigo (Barcelona, 1914 – Badalona, 1974) empresari i alcalde de Badalona 
 Entitats: Universitat de Vigo